Regno Unito
Lyndon – parrocchia civile del Rutland
Lyndon – distretto di Solihull
 Stati Uniti d'America
Lyndon – villaggio della Contea di Whiteside, Illinois
Lyndon – capoluogo della Contea di Osage, Kansas
Lyndon – città della Contea di Jefferson, Kentucky
Lyndon – township della Contea di Washtenaw, Michigan
Lyndon – città della Contea di Cattaraugus, New York
Lyndon – città della Contea di Caledonia, Vermont
Lyndon – città della Contea di Juneau, Wisconsin
Lyndon – città della Contea di Sheboygan, Wisconsin